Калимахи може да се отнася за:
 Александър Калимахи (1737 – 1821), княз на Молдова
 Скарлат Калимахи (1773 – 1821), княз на Молдова и Влашко

Калимахи